Johann Florschütz ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Florschütz (1794–1882), deutscher Lehrer von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha
 Johann Georg Florschütz (1779–1849), deutscher evangelischer Geistlicher, Superintendent in Iserlohn